A Manda jelentheti a következőket:

 Manda, keresztnév
 MaNDA, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet rövidítése